Palau (land), een land in Oceanië
 Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Duitstalige encyclopedie